Da Buzz – шведський музичний гурт, що виконує музику в стилі євроденс та поп.

До складу гурту, який утворений 1999 року, входять вокалістка Анніка Торнквіст, а також Пер Ліден та П'єр Шмід (усі походять із Карлстаду). Гурт має на своєму рахунку шість альбоміва також кільканадцять синглів, з яких два (Alive 2003 року та Last Goodbye - у 2006) здійнялися на перші місця шведського хіт-параду.

Дискографія

Альбоми

Сингли

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Русский Сайт Da Buzz  

Музичні колективи Швеції
Музичні колективи, що з'явились 1999
Євроденс-гурти
Засновані у Швеції 1999